

Крупнейшие города Непала 
 Катманду — 975 453
 Покхара — 255 465
 Лалитпур — 220 802
 Биратнагар — 201 125
 Бутвал — 118 462
 Дхаран — 116 181
 Биргандж — 112 484
 Бхимдатта — 104 599
 Дхангадхи — 104 047

Города с населением от 50 до 100 тысяч человек 

{| class="wikitable"
|-
! Номер п/п !! Город !! Население (2011) !! Район
|-
| style="text-align:right;" | 1. || Токха || style="text-align:right;" | 99 032 || Катманду
|-
| style="text-align:right;" | 2. || Бирендранагар || style="text-align:right;" |  97 941 || Суркхет
|-
| style="text-align:right;" | 3. || Калайя || style="text-align:right;" |  86 629 || Бара
|-
| style="text-align:right;" | 4. || Тулсипур || style="text-align:right;" | 86 288  || Данг
|-
| style="text-align:right;" | 5. || Бхактапур || style="text-align:right;" | 83 658  || Бхактапур
|-
| style="text-align:right;" | 6. || Гадхимай || style="text-align:right;" | 83 367 || Бара
|-
| style="text-align:right;" | 7. || Таракешвар || style="text-align:right;" | 81 443 || Катманду
|-
| style="text-align:right;" | 8. || Лахан || style="text-align:right;" |  79 963 || Сираха
|-
| style="text-align:right;" | 9. || Дамак || style="text-align:right;" | 75 743  || Джхапа
|-
| style="text-align:right;" | 10. || Банганга || style="text-align:right;" | 75 242 || Капилвасту
|-
| style="text-align:right;" | 11. || Аттария || style="text-align:right;" | 72 521 || Кайлали
|-
| style="text-align:right;" | 12. || Непалгандж || style="text-align:right;" | 72 503 || Банке
|-
| style="text-align:right;" | 13. || Лумбини || style="text-align:right;" | 72 479 || Рупандехи
|-
| style="text-align:right;" | 14. || Чандранигахапур || style="text-align:right;" | 72 059  || Раутахат
|-
| style="text-align:right;" | 15. || Триюга || style="text-align:right;" | 71 405  || Удаяпур
|-
| style="text-align:right;" | 16. || Ратнанагар || style="text-align:right;" |  70 091 || Читван
|-
| style="text-align:right;" | 17. || Лекхнат || style="text-align:right;" | 69 304  || Каски
|-
| style="text-align:right;" | 18. || Нагарджун || style="text-align:right;" | 67 420  || Катманду
|-
| style="text-align:right;" | 19. || Киртипур || style="text-align:right;" | 67 171  || Катманду
|-
| style="text-align:right;" | 20. || Гхорахи || style="text-align:right;" | 65 107  || Данг
|-
| style="text-align:right;" | 21. || Сиддхартханагар || style="text-align:right;" | 64 566  || Рупандехи
|-
| style="text-align:right;" | 22. || Кохалпур || style="text-align:right;" | 62 177 || Банке
|-
| style="text-align:right;" | 23. || Малакшми || style="text-align:right;" | 62 172  || Лалитпур
|-
| style="text-align:right;" | 24. || Ламки Чуха || style="text-align:right;" | 61 172 || Кайлали
|-
| style="text-align:right;" | 25. || Тикапур || style="text-align:right;" | 56 127 || Кайлали
|-
| style="text-align:right;" | 26. || Гулария || style="text-align:right;" | 55 747 || Бардия

Примечания 

 
Непал